Hyder Ali est un nom pouvant aussi désigner:

Hyder Ali (Haidar Alî) (1720-1782), sultan du royaume de Mysore
 (né en 1943), joueur indien de cricket

Voir aussi

Ali, Hyder